Alessandro Braccesi – astronomo e fisico italiano
 Alessandro Braccesi – umanista e diplomatico italiano